Tekija est un toponyme qui peut désigner :
Tekija, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kladovo, district de Bor ;
Tekija, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Tekija, une localité de Serbie située dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje.